Open de Nice Côte d’Azur 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Open de Nice Côte d’Azur rozgrywany w dniach 17–22 maja 2010 roku w Nicei na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 we Francji